Огаревичи () — агрогородок в Ганцевичском районе Брестской области Белоруссии. Административный центр Огаревичского сельсовета. Население — 883 человека (2019).

География 
Огаревичи находятся в 7 км к востоку от Ганцевичей и в 6 км к югу от границы с Минской областью. Местность принадлежит бассейну Днепра, рядом с деревней сеть ручьёв и мелиорационных каналов со стоком в реку Цна. Через Огаревичи проходит автодорога Р13 (Ганцевичи — Клецк), местные дороги ведут в Красыничи и Большие Круговичи. Ближайшая ж/д станция — в Ганцевичах (линия Барановичи — Лунинец).

История 
На основе археологических раскопок на территории деревень Огаревичи, Крышаловичи и Денисковичи было выяснено, что полесский край был заселён ещё в 4-5 тысячелетиях до н.э.

Огаревичи упоминаются в 1697 году в инвентарных записях как шляхетское имение в Берестейском воеводстве Великого княжества Литовского, вплоть до середины XIX века принадлежало роду Свержинских, с середины XIX века по 1939 год Огаревичами владели представители рода Опацких.

После второго раздела Речи Посполитой (1793) в составе Российской империи, в Слуцком уезде Минской губернии.

В первой половине XIX века Свержинские выстроили в Огаревичах дворянскую усадьбу и заложили пейзажный парк. В начале XX века Опацкие достроили усадьбу.

Согласно Рижскому мирному договору (1921) деревня вошла в состав межвоенной Польши, где принадлежала Лунинецкому повету Полесского воеводства. С 1939 года в составе БССР.

В 90-е годы XX века усадебный дом переоборудован в гостиницу-дом отдыха. Неудачная реконструкция ансамбля привела к тому, что он в значительной мере потерял усадебные черты.

Спорт 
Активно развивается конный спорт.

Достопримечательности 
 Усадьба Свержинских-Опацких. Деревянный усадебный дом XIX века, перестроен в начале XX века. Помимо главного дома хорошо сохранилась кирпичная хозпостройка и фрагменты парка.
 Курганный могильник. Находится в трёх километрах к востоку от деревни, в урочище Юлино. Могильник датируется XI веком, принадлежал дреговичам.

Усадьба и могильник включены в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

 Памятник советским воинам и партизанам
 Мемориальная доска Николаю Александровичу Крысюку на здании средней школы
 Свято-Владимирская церковь

Галерея

Известные уроженцы 

 Николай Александрович Крысюк (1965-1986 гг.) — Кавалер Ордена Красной Звезды.

Примечания

Ссылки 
 
 Огаревичи на сайте radzima.org 

Агрогородки Ганцевичского района